Louis Phélypeaux (1643–1727)
 Louis Phélypeaux (1672–1725)
 Louis Phélypeaux (1705–1777)